John Lyons peut désigner :
 John Lyons (1932-2020), linguiste britannique ;
 John Lyons, dresseur de chevaux américain ;
 John Lyons (acteur) (né en 1943), acteur britannique ;
 John Sharkey Lyons (1900-1971), joueur de hockey sur glace américain.